Bellheim bezeichnet:

 einen Ort in Rheinland-Pfalz, siehe Bellheim
 eine Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz, siehe Verbandsgemeinde Bellheim
 ein mehrteiliger Fernsehfilm, siehe Der große Bellheim

Bellheim ist der Name von:
 Markus Bellheim (* 1973), deutscher Pianist und Hochschullehrer